Kühschlag steht für
Burg Kühschlag, Oberösterreich
Kühschlag (Nittendorf), Ortsteil in Bayern